Петре́ску () — румунське прізвище. Відомі носії:

 Дан Петреску (1967) — футболіст, тренер
 Каміл Петреску (1894–1957) — філософ, поет
 Цезар Петреску (1892–1961) — журналіст, новеліст, дитячий письменник

Румунські прізвища